Atlantic Star ist der Name 
 des Schiffes Fairsky (Schiff, 1984) von 2009–2013
 eines Brettspiels von Dirk Henn, siehe Atlantic Star (Spiel)